Асен Христов Златаров (; 4 февраля 1885, Хасково — 22 декабря 1936, Вена) — болгарский биохимик, общественный деятель и писатель-беллетрист, профессор.

Биография

Ранние годы 
Родился 4 февраля 1885 года в Хасково в семье Теофании и Христо Златаровых. Второй ребёнок в семье, при крещении получил имя Иван-Асен. В 1903 году семья перебралась в Софию, где Асен в том же году окончил реальную гимназию и поступил в Софийский университет на факультет химии. В 1904 году уехал учиться в Женевский университет, окончил его в 1907 году. В 1908 году в Гренобльском университете (фр.) защитил докторскую работу и получил степень доктора физики и химии. В мае того же года вернулся в Болгарию, с сентября преподавал химию в одном из училищ Пловдива.

Деятельность химика 
В 1909—1910 годах Златаров учился пищевой и судебной химии у профессора Т. Пауле в Мюнхене. В 1910 году вернулся в Болгарию и устроился работать ассистентом по органической химии при физико-математическом факультете Софийского университета. Также работал редактором изданий «Химия и промышленность», «Природа и наука», а также в библиотеках «Натурфилософско четиво» и «Наука и живот». В 1912—1915 годах был мобилизован в болгарскую армию, участвовал в Первой и Второй балканских войнах.

В 1920 году стал почётным доцентом физиологической химии на медицинском факультете и почётным доцентом биохимии на физико-математическом факультете Софийского университета. В 1924 году назначен специальным, а в 1935 году — основным профессором Софийского университета. В 1928 году избран председателем Союза болгарских химиков, участвовал в 11-м Международном химическом конгрессе в Мадриде в 1934 году. В 1935 году совершил поездку в Белград к местным студентам, с которыми провёл ряд бесед. Избран профессором и главой кафедры органической химии Софийского университета в том же году. Деятельность Златарова позволила заложить основы для развития биохимии в Болгарии.

Вне науки 
С 1925 по 1937 годы Асен Златаров был членом литературного кружка «Стрелец». Писал литературные статьи, стихи, прозу и даже один роман. С прессой он активно сотрудничал в 1930-е годы, а также был активным членом  — организации, занимавшейся популяризацией морского дела в Болгарии.

Также Златаров был участником Комитета по защите евреев, куда входили Екатерина Каравелова (вдова государственного деятеля Петко Каравелова), профессор Петко Стайнов, писатель Антон Страшимиров и многие другие. Газеты «Мир» и «Слово» осуждали деятельность комитета, обвиняя его во вмешательстве во внутренние дела Германии. 3 июля 1933 на заседании комитета с лекциями выступили Каравелова и Страшимиров.

Смерть 
В 1936 году Асен Златаров перенёс две операции подряд в одной из больниц Вены, однако сердце не выдержало их последствий, и 22 декабря 1936 он скончался.

Произведения 
 „Идеали на младото поколение“
 „В страната на съветите“ (1936)
 „Диктатура или демокрация“

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Информация за Асен Златаров от haskovo-online 
 Информация за Асен Златаров, Ботевград и Природоматематическата гимназия носеща неговото име 
 Наукометричен анализ на публикуваното научно творчество на Проф. д-р Асен Златаров, Маруся Петкова, отвес.орг 
 Национален каталог на академичните библиотеки в страната НАБИС 

Биохимики Болгарии
Писатели Болгарии
Выпускники Женевского университета
Преподаватели Софийского университета
Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны